AZO peut faire référence à :
 .
 AZO, une société allemande ;
 , une fraternité professionnelle pharmaceutique.

Azo peut faire référence :
 au groupe azo, un groupe fonctionnel en chimie organique, utilisé notamment comme couche photosensible de la technologie de gravure de DVD DiscT@2.
 Anatoli Azo, acteur soviétique.